A komi ábécé a komi nyelv és a permják írására használatos ábécé.

A komi nyelv első írásrendszere az abur volt, melyet a XIV. század folyamán Sztyepan Hrap alkotott meg. A XVI. században átváltottak az orosz ábécére, amelyet időközben többször módosítottak. Az 1920-as években egy rövid ideig a Molodcov-ábécé volt használatban, mely szintén egy módosított cirill ábécé volt. Az 1930-as évek elején egy rövid ideig a latin írást használták, majd ismét visszatétek a cirill íráshoz, mégpedig a ma is használatos ábécéhez.

A komi ábécé és átírása

Eltérések a komi-zürjén és a komi-permják helyesírás között
A két helyesírás között jelentős eltérések nincsenek. Eltérés mutatkozik a palatális megfelelővel nem rendelkező mássalhangzó + j + magánhangzó kapcsolatok írásában: a komi-zürjénben ilyenkor keményjelet kell használni (pl. a [] kapcsolatot -къя-nak kell írni), a komi-permjákban viszont lágyjelet (ugyanez a kapcsolat -кья-nak írandó). A másik eltérés a kettős betűkkel jelölt mássalhangzók hosszúságának jelölésében van. A komi-zürjénben az első betűt kettőzik meg (ддж, ддз, ттш), a komi-permjákban a másodikat (джж, дзз, тшш).

Az 1930-as latin ábécé
A latin ábécét 1930 és 1935 között használták. Már a húszas évek kezdetétől tervezték az áttérést. Az ábécé kialakításakor erősen támaszkodtak a korban az oroszországi törökségi és szibériai nyelvek írására használt ábécékre. Bevezetésében közrejátszott az egész Szovjetunióra jellemző latinizáció (az orosz írás latinizálását is tervezték), melynek célja a világforradalom kiteljesedésének segítése volt. Később ez elveszítette politikai realitásdát, ezért vissza kellett térni a Molodcov-ábécéhez, a latin ábécé használatát pedig nacionalizmusnak, oroszellenességnek minősítették.

A latin ábécé a Molodcov-ábécéhez hasonlóan fonematikus volt. A latin ábécéből hiányzó betűket módszeresen, sajátos jelölési rendszert bevezetve hozták létre. Így a palatális mássalhangzókat jelölő betűk alá kis háromszög került, az alveoláris mássalhangzókat jelölő betűket pedig áthúzták.  Kivételt képeznek a zöngés affrikáták, melyekek közül az alveolárist a cirillből vett, ott [] hangértékkel bíró з jelölte, a palatálist pedig ennek „lapított tetejű” változata (ennek szára a kisbetű esetében sem nyúlt le).

Az 1930-as években használt latin ábécé betűrendje a következő volt:

Aa Bв Cc Çç Єє Dd Ḑḑ Ee Әә Ff Gg Ii Jj Kk Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr Ss Şş ᵴ,Megfelelő nagybetű nem létezik Tt Ṱṱ Uu Vv Xx Zz Ȥȥ Ƶƶ Зз Ʒᴣ Ƅƅ

Hivatkozások

Források
 Transliteration of Non-Roman Scripts (Komi Zyryan)
 Transliteration of Non-Roman Scripts (Komi Permyak)
 Omniglot.com
 Латинизация. In: Коми язык. Энциклопедия. Федюнёва, Г. В. отв. ред. Издательство ДИК, Москва, 1998.

Cirill eredetű ábécék